Cibaregbeg (Cibeber), een plaats in Indonesië
Cibaregbeg (Sagaranten), een plaats in Indonesië